

Toponymes



la garnison Valcartier, base militaire des forces armées canadiennes située immédiatement au Nord-Ouest de la ville de Québec ;
 la ville canadienne de Saint-Gabriel-de-Valcartier, situé à proximité de la ville de Québec ;
 le village vacances Valcartier, un vaste complexe d'amusement situé dans la ville précédente.

Homonymie de toponyme